Hesperonychus — род мелких плотоядных динозавров из семейства дромеозаврид, ископаемые остатки которых найдены в , провинция Альберта, Канада. В род включают единственный вид Hesperonychus elizabethae.

Описание 

Hesperonychus известен по окаменелым остаткам неполного тазового пояса (голотип UALVP 48778), собранного доктором  в Проинциальном парке Дайносор в 1982 году. Окаменелости не описывали до 2009 года, когда Ник Лонгрич и Филип Карри написали о нём статью. Ряд очень маленьких костей пальцев ноги, включая серповидные когти, находящиеся в коллекции Королевского Тиррелловского музея, также может принадлежать Hesperonychus. Грацильная форма костей перечёркивает возможность причисления их обладателя к кладе Eudromaeosauria. Несмотря на скромные размеры образца, лобковые кости были слиты, что характерно для взрослых особей и указывает на то, что динозавр был половозрелым на момент своей смерти.

Несмотря на то, что динозавр известен только по фрагментам скелета, авторы описания оценили его длину менее 1 метра и массу около 1,9 килограмма. Это делает Hesperonychus одним из самых маленьких известных плотоядных динозавров из Северной Америки. Более мелким был только альваресзаврид Albertonykus.

Родовое название Hesperonychus образовано от  — северный, с добавлением  — коготь. Видовое название дано в честь первооткрывательницы остатков — Элизабет Николс.

Систематика 
Проведённый Лонгричем и Карри филогенетический анализ восстановил Hesperonychus как представителя подсемейства микрорапторин — мелких дромеозаврид, ранее считавшихся ограниченными ранним мелом Азии. Авторы описания охарактеризовали эту находку как «замечательную»; ранее самым молодым известным микрорапторином был сам микрораптор из апта раннего мела, поэтому открытие Hesperonychus из позднемеловой кампанской эпохи увеличило возраст обитания микрорапторин на 45 миллионов лет. 

Hesperonychus был отнесён к микрорапторинам из-за наличия округлённого лонного сочленения, сильной задней кривизны дистального вала лобковой кости и боковых туберкул лобка, которые у Hesperonychus расширяются в крыловидные структуры.

Кладограмма (2012):

Палеобиология 
Микрорапторины хорошо известны своими небольшими размерами и, в некоторых случаях, способностью к полёту или планированию. Лонгрич и Карри пришли к выводу, что Hesperonychus вряд ли демонстрировал четыре крыла и способность к планированию, как микрораптор, и предположили, что, скорее всего, он был схож с синорнитозавром, учитывая их более близкое сходство в размерах. Тем не менее, Hesperonychus, по-видимому, показывает, что микрорапторины не сильно отличаются по размеру, оставаясь очень маленькими в сравнении с другими дромеозавридами на протяжении всей своей истории.

Помимо расширения представления об известном ареале микрорапторин, открытие Hesperonychus заполнило пробел в экологии позднего мела Северной Америки. В отличие от Европы и Азии той эпохи, в Северной Америке не было известно мелких плотоядных динозавров. В современных экосистемах, где преобладают эндотермические млекопитающие, популяции мелких видов животных превосходят популяции более крупных. Поскольку динозавры также предположительно являются эндотермными животными, отсутствие мелких видов и большое количество известных крупных видов в Северной Америке было необычным. Hesperonychus помог заполнить этот пробел, тем более, что, учитывая количество собранных  фрагментарных останков и когтей (принадлежавших, по крайней мере, 10 различным экземплярам по сравнению с 30 экземплярами Saurornitholestes и 2 экземплярами дромеозавров), он, похоже, был привычным животным в экосистеме Дайносор-Парка.

Ещё одним из самых мелких плотоядных животным в экосистеме формации был Eodelphis, чью массу оценивают в 600 граммов. Лонгрич и Карри заметили в описании, что, похоже, в подобных экосистемах не существовало перекрытия между мелкими и крупными динозаврами. Они также предположили, что либо конкуренция со стороны динозавров удерживала млекопитающих от роста (что является традиционной точкой зрения), либо конкуренция со стороны млекопитающих удерживала динозавров от уменьшения в размерах, либо верны обе эти гипотезы.

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2009 году
Элизабет Николс